Хронологический список художественных фильмов и спектаклей (включая телефильмы и телеспектакли), показанных по Центральному телевидению СССР в 1976 году (без учёта повторов в ближайшие дни).

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август 
С августа 1976 и до конца 1981 года вторая программа ЦТ являлась вечерним московским каналом: 1 августа 1976 года в воскресенье её показ в последний раз начался утром. Через неделю (8 августа) к дневному воскреснему вещанию приступила Четвёртая программа ЦТ, чьи функции были значительно увеличены, в том числе за счёт фильмов и спектаклей, а также повторных показов отдельных передач Первой программы ЦТ.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литература

Ссылки

Примечания 

Кино и театр на Центральном телевидении СССР по годам